Андрей Иванович Бродий (, 2 июля 1895, с. Каменское — 7 декабря 1946, Ужгород) — карпаторусский учитель, журналист и политический деятель. Последователь Русского движения в Прикарпатской Руси.

Биография 
Родился в селе Каменское (Кивяждь), в богатой крестьянской семье, его отец работал в США. В 1914 году окончил учительскую семинарию в Ужгороде и начал работать учителем.

Во время Первой мировой войны был призван в австрийскую армию, воевал, был ранен.

Был сторонником ориентации на Венгрию, работал под псевдонимом «Берталон» среди русинов в Закарпатье. Один из основателей Автономного земледельческого союза, который он возглавлял в 1933—1944 годах. В 1933—1938 годах представлял эту партию в парламенте Чехословакии, где активно выступал за предоставление Закарпатью автономии.

С 11 октября по 26 октября 1938 года — первый премьер-министр автономной Подкарпатской Руси. Арестован чехословацкими властями за шпионаж в пользу Венгрии. В ходе обыска в квартире Бродия были обнаружены крупная сумма венгерской валюты и письмо с обещанием официального Будапешта предоставить ему титул барона после возвращения Подкарпатья в состав Венгрии. После смещения Бродия главой правительства Подкарпатской Руси стал греко-католический священник и один из лидеров местных украинофилов Августин Волошин.

Сразу после ареста Бродий начал голодовку в знак протеста против содержания его в тюрьме. 11 февраля 1939 его освободили и после встречи с президентом ЧСР Эмилем Гахой направили на лечение в Татры, откуда он бежал в Венгрию.

После оккупации в марте 1939 г. всего Закарпатья Венгрией Бродий вернулся в Ужгород. В мае его вместе с некоторыми другими деятелями АЗС ввели (без выборов) в нижнюю палату венгерского парламента, где до 1944 г. он возглавлял группу закарпатских депутатов, требуя автономных прав для своего края. Свои автономистские идеи пропагандировал в газетах «Русская правда» (1939—1940) и «Русское слово» (1940—1944), издававшихся им в Закарпатье. Но за период Второй мировой войны он существенно изменил своё отношение к Венгрии: от восторга до разочарования. Во время Словацкого национального восстания осенью 1944 Бродий безуспешно пытался установить контакты с советскими и британскими спецслужбами. Когда советские войска начали взятие Закарпатья, отказался эмигрировать в США, хотя депутатов парламента Венгрии ожидал самолёт.

29 ноября 1945 был арестован НКВД. В мае 1946 года был приговорён советским судом к смертной казни за сотрудничество с правительством Миклоша Хорти. Расстрелян по разным данным 11 июня или 7 декабря 1946 года. На основании ст. 1 Закона Украинской ССР «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Примечания

Ссылки 
 Биография Андрея Бродия 
 Русины
 Урядовый Вѣстникъ Правительства Подкарпатской Руси (1938—1939) 

Педагоги Украины
Политики Чехословакии
Депутаты Национального собрания Чехословакии
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Казнённые в 1946 году
Репрессированные в СССР
Персоналии:Карпатская Украина